Il doppio maschile del Dunlop World Challenge 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Treat Conrad Huey e Purav Raja erano i detentori del titolo, ma Huey quest'anno non ha partecipato.

Raja ha fatto coppia con Divij Sharan, ma ha perso nel 1º turno contro Gao Peng e Gao Wan.

Hiroki Kondo e Yi Chu-huan hanno battuto in finale Gao Peng e Gao Wan 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Andre Begemann /  John Paul Fruttero (semifinali)
  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

  Hiroki Kondo /  Yi Chu-huan (campioni)
  Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Dunlop World Challenge 2011